Измайловский парк:
 Измайловский парк — крупнейший из городских парков Европы. Находится в Москве. В границах Измайловского парка находится Измайловский парк культуры и отдыха.
 Измайловский парк — историческое название станций метро в Москве:
 Партизанская — в 1963—2005 годах.
 Измайловская — в 1961—1963 годах.

См. также 
 Измайловский сад — парк в Санкт-Петербурге.